Девятибратово (), село, 
Ульяновский сельский совет,
Богодуховский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6320888305. Население по переписи 2001 г. составляет 39 (15/24 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Девятибратово находится в 0,5 км южнее села Ульяновка
между реками Березовка (~4 км) и Рябинка (~4 км).
На расстоянии в 1 км расположена жалезнодорожная станция Купьеваха.

История 
 1800 - дата основания.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины